Вернер Эрнст Мартин Яненш (; ( — ) — немецкий палеонтолог и геолог, крупнейший специалист по динозаврам в Германии. Родился в городе Херцберг (Эльстер) в центральной Пруссии.

Известен, прежде всего, как руководитель германской Восточно-Африканской палеонтологической экспедиции 1909—1913 гг., исследовавшей кладбище позднеюрских динозавров на юго-востоке современной Танзании (свита Тендагуру (Tendaguru formation).

Яненш описал несколько новых таксонов динозавров, в том числе: Brachiosaurus branca, Dicraeosaurus hermanni, Dicraeosaurus sattleri и Elaphrosaurus bambergi.

В 1911 году Прусская Королевская академия наук наградила Вильгельма Яненша серебряной Медалью Лейбница. В 1912 году он был назначен профессором геологии и палеонтологии берлинского Университета Фридриха Вильгельма (Берлинский университет имени Гумбольдта). В 1958 году стал почетным членом Палеонтологического общества.

В 1991 году в честь Яненша был назван род динозавров Janenschia, остатки которого обнаружены в Танзании.

Публикации 
 Janensch, W. 1914. Übersicht über die Wirbeltierfauna der Tendaguruschichten, nebst einer kurzen Charakterisierung der neu aufgeführten Arten von Sauropoden. Archiv für Biontologie 3(1):81-110.
 Janensch, W. 1920. Ueber Elaphrosaurus bambergi und die Megalosaurier aus den Tendaguru-Schichten Deutsch-Ostafrikas. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1920:225-235.
 Janensch, W. 1922. Das Handskelett von Gigantosaurus robustus und Brachiosaurus brancai aus den Tendaguru-Schichten Deutsch-Ostafrikas. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie 1922(15):464-480.
 Janensch, W. 1925. Die Coelurosaurier und Theropoden der Tendaguru-Schichten Deutsch-Ostafrikas. Palaeontographica, Supplement 7 I(1):1-99.
 Janensch, W. 1926. Ueber Magensteine bei Dinosauriern aus Deutsch-Ostafrika. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1926:34-36.
 Janensch, W. 1929a. Die Wirbelsäule der Gattung Dicraeosaurus. Palaeontographica, Supplement 7(I, 2):39-133.
 Janensch, W. 1929b. Ein aufgestelltes und rekonstruiertes Skelett von Elaphrosaurus bambergi. Mit einem Nachtrag zur Osteologie dieses Coelurosauriers. Palaeontographica, Supplement 7 I(2):279-286.
 Janensch, W. 1929c. Magensteine bei Sauropoden der Tendaguruschichten. Palaeontographica, Supplement 7 1(2):137-143.
 Janensch, W. 1929d. Material und Formengehalt der Sauropoden in der Ausbeute der Tendaguru-Expedition. Palaeontographica, Supplement 7(I, 2):3-34.
 Janensch, W. 1931. Ein neu aufgestelltes Dinosaurier-Skelett vom Tendaguru in Deutsch-Ostafrika. Forschung und Fortschritte.
 Janensch, W. 1932. Das Zungenbein der Dinosaurier. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1932:229-234.
 Janensch, W. 1934. Eine halbseitige überzählige Wirbelbildung bei einem Dinosaurier. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1934:458-462.
 Janensch, W. 1935. Ein aufgestelltes Skelett von Dicraeosaurus hansemanni. Palaeontographica, Supplement 7(I, 2):301-308.
 Janensch, W. 1935-36. Die Schädel der Sauropoden Brachiosaurus, Barosaurus und Dicraeosaurus aus den Tendaguru-Schichten Deutsch-Ostafrikas. Palaeontographica, Supplement 7 1(2):147-298.
 Janensch, W. 1936. Über Bahnen von Hirnvenen bei Saurischiern und Ornithischiern, sowie einigen anderen fossilen und rezenten Reptilien. Palaeontologische Zeitschrift 18:181-198.
 Janensch, W. 1937. Skelettrekonstruktion von Brachiosaurus brancai aus den Tendaguru-Schichten Deutsch-Ostafrikas. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 89(8/9):550-552.
 Janensch, W. 1938. Gestalt und Größe von Brachiosaurus und anderen riesenwüchsigen Sauropoden. Der Biologe 7(4):130-134.
 Janensch, W. 1939. Der sakrale Neuralkanal einiger Sauropoden und anderer Dinosaurier. Palaeontologische Zeitschrift 21(3):171-193.
 Janensch, W. 1947. Pneumatizität bei Wirbeln von Sauropoden und anderen Saurischiern. Palaeontographica, Supplement 7(I, 3):1-25.
 Janensch, W. 1950a. Die Skelettrekonstruktion von Brachiosaurus brancai. Palaeontographica, Supplement 7(I, 3):97-103.
 Janensch, W. 1950b. Die systematische Stellung des Ornithopoden Dysalotosaurus aus den Tendaguruschichten. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte 1950:286-287.
 Janensch, W. 1950c. Die Wirbelsäule von Brachiosaurus brancai. Palaeontographica, Supplement 7(I, 3):27-93.
 Janensch, W. 1955. Der Ornithopode Dysalotosaurus der Tendaguruschichten. Palaeontographica, Supplement 7 I(3):105-176.
 Janensch, W. 1961. Die Gliedmaßen und Gliedmaßengürtel der Sauropoden der Tendaguru-Schichten. Palaeontographica, Supplement 7(I, 3):177-235.

Примечания 

Геологи Германии
Палеонтологи Германии
Похороненные на Далемском лесном кладбище